Lowden, családnév

Földrajz 
 Lowden, település az USA Iowa államában
 Lowden, település az USA Washington államában